Черепа:

 Черепа — американский триллер режиссёра Роба Коэна, снятый в 2000 году.
 Черепа 2 — американский триллер режиссёра Джоуи Чэппэла, снятый в 2002 году.
 Черепа 3 — американский триллер 2004 года, снятый режиссёром Джеем Малзом Дэвисом.